Слонница — многозначное понятие:
 Слонница — бывшая деревня (ныне урочище) в Бежаницком районе Псковской области России. 	
 Слонница — река в Польше, левый приток Писажовки.
 Слонница — старинный духовой музыкальный инструмент.
 Слонница — иногда используется как название рода войск, укомплектованного боевыми слонами.

Примечания